Civelek (türk. u. a. für lebhaft, gesellig) ist der Familienname folgender Personen:

 Aykut Civelek (* 1994), deutschtürkischer Fußballspieler
 Feyza Civelek (* 1995), türkische Schauspielerin
 Nuriye Ulviye Mevlan Civelek (1893–1964), türkische Frauenrechtlerin und Journalistin
 Ramazan Civelek (* 1996), türkischer Fußballspieler